Camptotheca är ett släkte av kornellväxter. Camptotheca ingår i familjen kornellväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kornellväxter
Camptotheca